Shalev est un nom propre hébreu qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1973-), écrivain israélien ;
  (1958-) mathématicien et romancier israélien ;
 Esther Shalev-Gerz (1948-), artiste plasticienne lituanienne ;
 Meir Shalev (1948-), journaliste et écrivain israélien ;
  (1981-), acteur israélien ;
 Sara Marom-Shalev (1934-), femme politique israélienne ;
 Zeruya Shalev (1959-), écrivaine israélienne.

Patronyme hébreu